Niemcy:
 Rockhausen – dzielnica gminy Amt Wachsenburg w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm

Inne:
 Rockhausen – ród